Municipio de Noble puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:

Dakota del Norte
Municipio de Noble (Dakota del Norte)

Illinois
Municipio de Noble (condado de Richland, Illinois)

Indiana
Municipio de Noble (condado de Cass, Indiana)
Municipio de Noble (condado de Jay, Indiana)
Municipio de Noble (condado de LaPorte, Indiana)
Municipio de Noble (condado de Noble, Indiana)
Municipio de Noble (condado de Rush, Indiana)
Municipio de Noble (condado de Shelby, Indiana)
Municipio de Noble (condado de Wabash, Indiana)

Iowa
Municipio de Noble (condado de Cass, Iowa)

Kansas
Municipio de Noble (condado de Marshall, Kansas)
Municipio de Noble (condado de Dickinson, Kansas)
Municipio de Noble (condado de Ellsworth, Kansas)

Míchigan
Municipio de Noble (condado de Branch, Míchigan)

Misuri
Municipio de Noble (condado de Ozark, Misuri)

Nebraska
Municipio de Noble (condado de Valley, Nebraska)

Ohio
Municipio de Noble (condado de Auglaize, Ohio)
Municipio de Noble (condado de Defiance, Ohio)
Municipio de Noble (condado de Noble, Ohio)